aflossing (schuld): de terugbetaling van een geldlening of schuld; zie ook:
Hypothecaire lening
Aflossingsvrije hypotheek
Aflossing eigenwoningschuld
Iemand vervangen:
Ploegendienst
Aflossing van de wacht
In de sport:
Estafette
Aflossing (atletiek)
Aflossing (biatlon)
Aflossing (langlaufen)
Aflossing (shorttrack)
Aflossing (wielrennen)